Kessler (Keßler, Keszler, Kesler):
 Bruce Kessler
 Erwin Kessler
 Erwin Kessler, militant
 Johann Samuel Keßler
 Klaus Kessler
 Margot Kessler
 Martha Kessler

 Nouguier, Kessler et Cie